são-dominguense – abitanti di São Domingos (Bahia)
são-dominguense – abitanti di São Domingos (Sergipe)
são-dominguense – abitanti di São Domingos do Azeitão
são-dominguense – abitanti di São Domingos do Maranhão
são-dominguense – abitanti di São Domingos do Sul